Grzegorz Sztwiertnia (ur. 1968) – polski artysta współczesny
 Jan Sztwiertnia (kompozytor) (1911-1942) – polski pedagog, kompozytor
 Jan Sztwiertnia (ur. 1942) – polski polityk, poseł na Sejm RP
 Jerzy Sztwiertnia (ur. 1946) – polski reżyser filmowy
 Józef Sztwiertnia (1883-1928) – działacz spółdzielcy i związkowy, polityk PPSD i PPS
 Ryszard Sztwiertnia (1941-1987) – chirurg, ortopeda, traumatolog

Polskie nazwiska